De Russische voetbalclub Torpedo Moskou speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Torpedo Moskou

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Torpedo Moskou
Torpedo Moskou